El Torneig de Bogotà 2015, oficialment conegut com a Claro Open Colombia 2015, és una competició tennística jugada sobre pista dura que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La tercera edició del torneig es va celebrar entre el 18 i el 26 de juliol de 2015 al Centro de Alto Rendimiento de Bogotà, Colòmbia.

El tennista australià Bernard Tomic va retenir el títol aconseguit l'any passat.

Aquesta fou la darrera edició del torneig, ja que es va traslladar a la ciutat mexicana de Los Cabos.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2015
ATP World Tour 2015